Эльмар Рустам оглы Велиев (; род. 3 октября 1960, Евлах, Азербайджанская ССР) — азербайджанский политик, глава исполнительной власти города Гянджа (2011—2018).

Биография 
Эльмар Рустам оглы Велиев родился 3 октбяря 1960 года в городе Евлах Азербайджанской ССР. Получил два высших образования, окончив Азербайджанский технологический университет по специальности «инженер-механик» и Азербайджанскую государственную академию по специальности «юриспруденция».

18 февраля 2011 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Эльмар Велиев был назначен, а 28 августа 2018 года был освобождён от должности Главы исполнительной власти города Гянджа.

Деятельность 
 23.08.1978 — 06.06.1979, Завод первоначальной обработки шерсти
 07.08.1982 — 01.08.1983, Управление дорожного строительства № 4
 08.09.1983 — 01.03.1989, Гянджинская швейная фабрика
 02.03.1989 — 05.05.1994, Евлахское отделение Профсоюза работников кооперативов и торговли
 09.05.1994 — 06.04.2001, Таможенная служба Евлахского района
 25.05.2001 — 26.03.2004, Государственный комитет Таможенной службы Азербайджана
 26.03.2004 — 18.02.2011, Глава исполнительной власти города Евлах
 18.02.2011 — 28.08.2018, Глава исполнительной власти города Гянджа.

Примечания 

Выпускники вузов Азербайджана
Главы Гянджи